Pseudodiaptomus är ett släkte av kräftdjur. Pseudodiaptomus ingår i familjen Pseudodiaptomidae. 

Pseudodiaptomus är enda släktet i familjen Pseudodiaptomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Pseudodiaptomus